Groszkowo bezeichnet Dörfer in Polen:
 Groszkowo (Purda), Dorf der Gmina Purda, Powiat Olsztyński,  Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Graskau, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Groszkowo (Sztutowo), Dorf der Gmina Sztutowo, Powiat Nowodworski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Groschkenkampe, Kreis Danzig/Danziger Niederung, Westpreußen